Charles Evans Hughes (1862-1948) – amerykański prawnik, sekretarz stanu USA
 Charles Hamilton Hughes (1839-1916) – amerykański lekarz, chirurg, neurolog i psychiatra
 Charles Hughes (aktor)